Municipio de Cameron puede referirse a los siguientes municipios en Estados Unidos:
Municipio de Cameron (Dakota del Norte)
Municipio de Cameron (condado de Audubon, Iowa)
Municipio de Cameron (condado de Hall, Nebraska)
Municipio de Cameron (condado de Murray, Minnesota)